Francisco Javier Izkoa Buruaga (Guecho, España; 7 de junio de 1946) fue un futbolista español que se desempeñaba como guardameta.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Vizcaya
Futbolistas del Real Zaragoza en los años 1960
Futbolistas del Real Zaragoza en los años 1970
Futbolistas del Granada Club de Fútbol en los años 1970
Futbolistas del Granada Club de Fútbol en los años 1980
Nacidos en Guecho